Rademann ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomaeus Rademann († 1585), deutscher Jurist und Professor in Frankfurt (Oder)
 Friederike Rademann (* 1967), deutsche Tänzerin und Choreografin
 Hans-Christoph Rademann (* 1965), deutscher Chordirigent und Hochschullehrer
 Hermann Rademann (1947–1988), deutscher Aktivist und Mitbegründer des Unabhängigen Schülerbundes (USB) in Bremen-Nord
 Klaus Rademann (* 1953), deutscher Physikochemiker
 Rolf Rademann (* 1934), deutscher Kirchenmusiker
 Wolfgang Rademann (1934–2016), deutscher Fernsehproduzent